Nikolaj Aleksandrovič Tichonov (1905-1997), politico sovietico
Nikolaj Semënovič Tichonov (1896-1979), scrittore sovietico
Nikolaj Vladimirovič Tichonov (1982), cosmonauta russo